

Cinema
 Brazil – film statunitense del 1944 diretto da Joseph Santley
 Brazil – film britannico del 1985 diretto da Terry Gilliam

Geografia
 Brazil – esonimo inglese del Brasile
 Brazil – città dell'Indiana, Stati Uniti d'America
 Brazil – area non incorporata del Mississippi, Stati Uniti d'America

Musica
 Brazil – gruppo musicale statunitense
 Brazil – album live dei Men at Work del 1998
 Brazil – album di Rosemary Clooney del 2000
 Aquarela do Brasil, anche conosciuta come Brazil – canzone composta da Ary Barroso nel 1939 
 Brazil – singolo di Bebi Dol del 1991
 Brazil – singolo di Venerus del 2021

Persone
 Alan Brazil – ex calciatore britannico
 Bobo Brazil, ring name di Houston Harris – wrestler statunitense
 Ellie Brazil – calciatrice inglese

Altro 
 Brazil (Amizade Colorida) – miniserie televisiva brasiliana del 1981
 Hy Brazil – isola leggendaria

Pagine correlate
 Brasil